Castelar
Emilio Castelar
Broa Castelar
Castelar (Santa Fé)

Desambiguação